

Осен () — село в Врачанській області. Входить до складу общини Криводол.
 Осен () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Главиниця.
 Осен () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Тирговиште.